Jacotin (diminutivo francese di Jacques) può riferirsi a:

Jacob Godebrye (?–1529), attivo nella Cattedrale di Anversa dal 1479 al 1529
Jacques (o Giacomo) Level, cantante a servizio della Cappella Papale a Roma dal 1516 al 1521
Jacotin Le Bel (?–1555), cantante e canonico nella Cappella Real francese dal 1532 al 1555; possibilmente la stessa persona che Jacques Level
Jacquet da Mantova (1483-1559), compositore francese che ha trascorso quasi tutta la sua vita in Italia
Jacquet de Berchem (c.1505-1567), compositore franco-fiammingo attivo in Italia
Jacques Arcadelt (c.1507-1568), compositore franco-fiammingo attivo in Italia e in Francia
Giaches de Wert (1535-1596), compositore franco-fiammingo attivo in Italia